Heitland ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Heitland (* 1963), deutsche Politikerin der CDU
 Ivy Heitland (1875–1895), englische Malerin
 Ludwig Heitland (1837–1911), deutscher Maler und Kupferstecher der Düsseldorfer Schule, Kurator
 Margaret Heitland (1860–1938), britische Journalistin und Frauenrechtlerin
 Volker Heitland (* 1941), Kosmetikunternehmer, Mäzen und Honorarkonsul der Republik Mali
 William Emerton Heitland (1847–1935), britischer Hochschullehrer
 Wilmot Emerton Heitland (1893–1969), US-amerikanischer Maler und Illustrator

Heitland ist außerdem Namensbestandteil der Kunststiftung Heitland Foundation.